Messier 88 – galaktyka spiralna
 M88 Recovery Vehicle – amerykański wóz zabezpieczenia technicznego na podwoziu czołgu M48 Patton/M60 Patton